Inter-Cities Fairs Cup finalen 1971 var to fodboldkampe som skulle finde vinderen af Inter-Cities Fairs Cup 1970-71. De blev spillet den 28. maj og 3. juni 1971 imellem italienske Juventus og engelske Leeds United.

Den var kulminationen på den 13. og sidste sæson af Inter-Cities Fairs Cup. Efterfølgende blev turneringen overgivet til UEFA, som nedlagde den, og erstattede den med UEFA Cup.

Den første kamp i Torino skulle efter planen havde været spillet den 26. maj. Men efter 51 minutter og ved stilligen 0-0, blev kampen afbrudt på grund af kraftigt regnvejr. Kampen blev derfor spillet to dage senere. Leeds vandt samlet 3-3 på reglen om udebanemål, da de havde scoret to mål i Torino, mod Juventus' ene i Leeds.

Kampene

1. kamp

Returkamp

Eksterne henvisninger 
 RSSSF 

1971
Juventus F.C.
Leeds United F.C.
Fodbold i 1971